Kenangan (Salang), een plaats in Indonesië
Kenangan (Percut Sei Tuan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing